Мошенское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Новгородская область
 Мошенское сельское поселение — входит в Мошенской район

Тверская область
 Мошенское сельское поселение — входит в Осташковский район